Snell steht für:
 Snell (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Snell (Familie), deutsche Gelehrtenfamilie

Snell ist der Name folgender

Orte:
 Snell (Mississippi), USA
 Snell (Virginia), USA
 Snell (Wisconsin), im Marathon County, USA
 Snell Corner, Massachusetts, USA

geografischer Objekte:
 Mount Snell, Berg auf Dorsey Island, Antarktis

Siehe auch:
 Schnell
 Snellius